Reif steht für:

 durch Luftfeuchtigkeit entstehende Eiskristallbildung auf kalten Gegenständen, siehe Reif (Niederschlag), sowie den davon zu unterscheidenden Raureif
 Eiskristallbildung bei technischen Prozessen, siehe Reif (Technik)
 grauweißer Belag, der sich auf Schokoladewaren bilden kann, siehe Reif (Schokolade)
 rundes Schmuckobjekt, siehe Ring (Schmuck) und Armreif
 bogenförmiges Teil zum Halten der Haare und als Schmuck, siehe Haarreif
 weiße Spitzen eines Gamsbartes
 Reif, siehe Jägersprache#R, Begriff in der Jägersprache für Hirschfährte 
 Reif (Einheit), altes Maß
 Eigenschaft von Früchten, siehe Fruchtreife
 Reif (Rennwagen), Hersteller von Sportwagen
 rundes Spielzeug, siehe Reifen (Spielzeug)
 Metallband, siehe Reifkloben
 Band zum Zusammenhalten von Holzfässern, siehe Reifschneider
 sehr feiner, oft weißer, bläulicher Staub, wachsartige Exkrete, auf Blättern oder Früchten, wie bei Pflaumen

Reif ist der Familienname folgender Personen:
 Adelbert Reif (1936–2013), deutscher Journalist und Publizist
 Albert Reif (* 1951), deutscher Ökologe und Hochschullehrer
 Andreas Reif (* 1971), deutscher Psychiater
 Christian Reif (* 1984), deutscher Leichtathlet
 Claudia Wich-Reif (* 1968), deutsche Germanistin und Hochschullehrerin für Geschichte der deutschen Sprache
 Clemens Reif (* 1949), deutscher Politiker (CDU)
 Friedrich Reif (Politiker) (1838–1926), deutscher Landwirt, Politiker und bayerischer Landtagsabgeordneter
 Friedrich Reif (Heimatforscher) (1863–1921), deutscher Lehrer und Heimatforscher

 Guido Reif (1902–1953), deutscher Dramaturg, Spielleiter und Autor
 Hans Reif (1899–1984), deutscher Politiker (FDP)
 Hans Reif (Maler) (1913–2005), deutscher Maler und Zeichner 
 Hans-Werner Reif (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Reif (1881–1954), deutscher Brauerei- und Gutsbesitzer
 Heinrich Reif-Gintl (1900–1974), österreichischer Intendant
 Heinz Reif (* 1941), deutscher Historiker
 Irene Reif (geb. Irene Ida Stauber, Pseudonym Cecil J. Hoop; 1931–2000), deutsche Schriftstellerin
 Johann Reif (1887–1949), österreichischer Politiker (SPÖ) und Pädagoge

 L. Rafael Reif (* 1950), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Marcel Reif (* 1949), Schweizer Fernsehjournalist deutscher Herkunft
 Michael Reif, deutscher Chorleiter und Hochschullehrer
 Pamela Reif (* 1996), deutsches Model
 Peter Reif, österreichischer Rallyefahrer
 Renate Reif (* 1961), österreichische Alttestamentlerin und Hochschullehrerin
 Ricarda Reif (* 1986), österreichische Politikerin (FPÖ), Landtagsabgeordnete, siehe Ricarda Bianca Berger
 Robert Reif (* 1987), österreichischer Politiker (NEOS)
 Sepp Reif (Josef Reif; 1937–2023), deutscher Eishockeyspieler
 Taryn Reif (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas Reif (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Reif (1832–1890), deutscher Klarinettist, Dirigent und Komponist 
 Wolf-Ernst Reif (1945–2009), deutscher Paläontologe und Evolutionsbiologe
 Wolfgang Reif (* 1960), Informatiker und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Reiff (Begriffsklärung)
 Reyff
 Raif